Tenisový turnaj ATP Swiss Indoors 2012 se konal ve dnech 22. až 28. října v basilejském komplexu St. Jakobshalle. Hrálo se na uzavřených dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj byl zařazen do kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 1 404 300 eur

Obhájcem singlového titulu byla švýcarská světová jednička Roger Federer, která ve finále nestačila na argentinskou turnajovou dvojku Juana Martína del Potra po třísetovém boji 6–4, 6–7(5–7) a 7–6(7–3). Soutěž čtyřhry vyhrál nejvýše nasazený kanadsko-srbský pár Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, když o vítězství proti filipínsko-britské dvojici Treat Conrad Huey a Dominic Inglot rozhodl po setech 7–5 a 6–7(4–7), až supertiebreak v poměru [10–5]. Zimonjić tak obhájil titul z předchozího ročníku.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Roger Federer (finále)
  Juan Martín del Potro (vítěz)
  Richard Gasquet (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (1. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Florian Mayer (1. kolo)
  Viktor Troicki (1. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Marco Chiudinelli
  Paul-Henri Mathieu
  Henri Laaksonen

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Benjamin Becker
  Łukasz Kubot
  Andrej Kuzněcov
  Radek Štěpánek

 Odhlášení 
z dvouhry
  Rafael Nadal (poranění levého kolena)
  Kei Nišikori (poranění hlezna)
  Andy Murray

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Federer
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= B Becker
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= T Bellucci
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= G Soeda
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ł Kubot
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Lacko
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= B Paire
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= A Seppi
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= S Wawrinka
| RD1-score09-1=67
| RD1-score09-2=63
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= N Davyděnko
| RD1-score10-1=79
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= H Laaksonen
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= P-H Mathieu
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= A Kuzněcov
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Benneteau
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= G Dimitrov
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= V Troicki
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Federer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=66
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= T Bellucci
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=78
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Ł Kubot
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= B Paire
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= N Davyděnko
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= P-H Mathieu
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Benneteau
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=63
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= G Dimitrov
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=61
| RD2-score08-3=77

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Federer
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= B Paire
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= P-H Mathieu
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= G Dimitrov
| RD3-score04-1=62
| RD3-score04-2=64
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Federer
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= P-H Mathieu
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (1. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2012